Foi um torneio disputado entre as federações do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul em 1968.

Participantes

Jogos

Artilharia

Classificação Final

Torneios amistosos do Brasil entre clubes de futebol